Il singolare del torneo di tennis Helsinki Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Engel che ha battuto in finale Veli Paloheimo 4-6, 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Glenn Layendecker (secondo turno)
 Martin Laurendeau (secondo turno)
 Lars Jonsson (secondo turno)
 Veli Paloheimo (finale)

 Tim Wilkison (secondo turno)
 Andres Võsand (primo turno)
 Nicklas Utgren (quarti di finale)
 Aki Rahunen (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Helsinki Challenger 1989